Андре́й Васи́льев:
 
 Васильев, Андрей Борисович (род. 1960) — советский футболист.
 Васильев, Андрей Валентинович (род. 1961) — российский биолог.
 Васильев, Андрей Вениаминович (1956—2011) — советский и российский актёр, певец, шансонье, телеведущий.
 Васильев, Андрей Викторович (род. 1970) — российский математик,.
 Васильев, Андрей Витальевич (род. 1957) — российский журналист и продюсер, актёр.
 Васильев, Андрей Владимирович (род. 1972) — советский и российский хоккеист.
 Васильев, Андрей Дмитриевич (род. 1992) — российский футболист.
 Васильев, Андрей Лидвартович (род. 1969) — советский и белорусский футболист.
 
 
 Васильев, Андрей (род. 1961) — советский хоккеист.